Yersin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert-Edgar Yersin (1905–1984), Schweizer Grafiker
 Alexandre Yersin (Entomologe) (1825–1863), Schweizer Insektenkundler
 Alexandre Émile Jean Yersin (1863–1943), schweizerisch-französischer Arzt und Bakteriologe
 Alexandre John Emile Yersin, siehe Alexandre Émile Jean Yersin
 Yves Yersin (1942–2018), Schweizer Filmregisseur

Siehe auch:
 Yersinia